Lacamp Avocat est un cabinet d'avocat spécialisé en droit chinois. Basé à Paris, il intervient pour le compte de sociétés françaises et chinoises, en France et en Chine.

Création 
Le cabinet est fondé par Louis Lacamp, Avocat au Barreau de Paris, Docteur en droit, Major de l'Ecole des Avocats de Paris (1er sur 1822 candidats), co-Président de la Commission Chine du Barreau de Paris, et conférencier en droit chinois (M2 Droit comparé des Affaires, Université Paris II Panthéon-Assas).

Activités et reconnaissance 

Le cabinet a pour spécialité le traitement des affaires franco-chinoises, sur lesquelles il intervient de manière transversale en droit civil et commercial, ainsi qu'en droit pénal des affaires.

Reconnu en matière de prévention et de règlement des litiges, le cabinet intervient dans des dossiers contentieux et arbitraux à forts enjeux, en France et en Chine. 

Il est à ce titre régulièrement sollicité par la presse généraliste et spécialisée.

Notes et références 

Avocat français du XXIe siècle
Cabinet d'avocats